Octopus peut faire référence à :

Espèce vivante 
 Octopus, un genre d'animaux céphalopodes

Produits et services 
 Carte Octopus, est une carte porte-monnaie électronique ;
 Octopus (fichier), est un fichier de police qui répertorie les auteurs de tags selon leur signature ;
 Octopus, un yacht de luxe propriété de Paul Allen ;
 Octopus, une collection de bandes dessinées instructives, aux éditions Delcourt.

Titres

Musique 
 Octopus, un album du groupe de rock progressif anglais Gentle Giant ;
 Octopus: The Best of Syd Barrett, album de Syd Barrett ;
 Octopus, chanson de Syd Barrett.

Télévision 
 Octopus 2, un téléfilm américain diffusé en 2001.

Appellations 
 Docteur Octopus, un des personnages de la bande dessinée Spider-Man ;
 Accord 'Octopus', nom donné à une concertation politique en Belgique ;
 Au nom donné au détendeur de secours, sur un scaphandre autonome de plongée sous-marine ;
 Au nom anglais du poulpe.

Voir aussi